Wedekindplatz steht für den nach 

 Wedekindplatz (Hannover)
 Wedekindplatz (München)